The Call of the Sea – film del 1915 diretto da Wallett Waller
 The Call of the Sea – film del 1915 diretto da Joseph Byron Totten
 The Call of the Sea – film del 1915 prodotto dalla Monty Film
 The Call of the Sea – film del 1919 prodotto dalla Grenville-Taylor
 The Call of the Sea – film del 1928 diretto da Harold L. Hall